Synoniem voor een vat of fust
 Tonnetje (bierglas), soort bierglas
 Genaveld tonnetje, soort landslak (Lauria cylindracea)
 Tonnetje steken, folkloristisch spel
 De drie tonnetjes, Rijksmonument (gebouw) in Vlissingen